Ženská čtyřhra Astana Open 2021 probíhala na přelomu září a října 2021. Do deblové soutěže nursultanského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník turnaje.

Vítězem se stal třetí nasazený německo-rumunský pár Anna-Lena Friedsamová a Monica Niculescuová, který ve finále zdolal nenasazené Rusky Angelinu Gabujevovou a Anastasiji Zacharovovou. Po dvousetovém průběhu 6–2 a 4–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a při druhé společné turnajové účasti získaly premiérovou společnou trofej. Friedsamová vybojovala druhý deblový titul na okruhu WTA Tour, pro Niculescuovou to bylo jubilejní desáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Greet Minnenová /  Alison Van Uytvancková (1. kolo, skreč)
  Anna Blinkovová /  Anna Danilinová (čtvrtfinále)
  Anna-Lena Friedsamová /  Monica Niculescuová (vítězky)
  Varvara Gračovová /  Oxana Kalašnikovová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Astana Open 2021